Intramolekylär kan syfta på:

 Intramolekylär bindning – ett samlingsnamn för de kemiska bindningar som verkar mellan atomerna i en och samma molekyl
 Intramolekylär reaktion – ett samlingsnamn för de kemiska reaktioner som verkar mellan atomerna i en och samma molekyl